Colombier est un nom commun ou un nom propre qui peut désigner :

Nom commun 
 Colombier, édifice destiné à loger des pigeons.
 Colombier, filigrane de papeterie à l'origine des formats de papier « colombier commercial » et « colombier affiche ».
 Colombier, spécialité marseillaise de gâteau qui se mange lors de la Pentecôte.
 Colombier, fromage fabriqué en Savoie.

Toponymes

Canada 
 Colombier, municipalité Canadienne du Québec dans la municipalité régionale de comté (MRC) de La Haute-Côte-Nord. Situé à 25 kilomètres de la ville de Forestville, cette municipalité est peu peuplée.

France 
 Colombier, commune française de l'Allier.
 Colombier, commune française de la Côte-d'Or.
 Colombier, commune française de la Dordogne.
 Colombier, commune française de la Loire.
 Colombier, commune française de la Haute-Saône.
 Colombier, hameau de la partie française de l'île de Saint-Martin (Antilles).

Suisse 
 Colombier, localité et ancienne commune suisse intégrée à commune de Milvignes dans le Canton de Neuchâtel.
 Colombier, localité et ancienne commune suisse intégrée à commune d'Echichens dans le canton de Vaud.

Toponymes composés 
 Col du Grand Colombier, col français situé dans le massif du Grand Colombier (Jura).
 Colombier-en-Brionnais, commune française de Saône-et-Loire.
 Colombier-et-Comberjon, ancienne commune française de la Haute-Saône, qui a existé de 1808 à 1842.
 Colombier-Fontaine, commune française du Doubs.
 Colombier-le-Cardinal, commune française de l'Ardèche.
 Colombier-le-Jeune, commune française de l'Ardèche.
 Colombier-le-Vieux, commune française de l'Ardèche.
 Colombier-Saugnieu, commune française du Rhône.
 Communauté de communes du Colombier, communauté de communes française située dans l'Ain.
 Rue Hubert-Colombier, voie publique de Vichy (Allier)
 Saint-Maurice-Colombier, commune française du Doubs.
 Saint-Pierre-de-Colombier, commune française de l'Ardèche.

Patronyme 

 Caroline Colombier (1957-), femme politique française
 Georges Colombier (°1940 - ), homme politique français, député de l'Isère ;
 Henri Colombier (°1927 - †2000), homme politique français, député de Seine-Maritime ;
 
 
 Michel Colombier (°1853 - †1922), avocat et homme politique français ;
 Michel Colombier (°1939 - †2004), compositeur français ;
 Noël Colombier (°1932 - †2017), auteur-compositeur-interprète français de chants chrétiens ;
 Pierre Colombier (°1896 - †1958), réalisateur français ;
 Simone Colombier (°1903 - †1984), peintre français de l'école abstraite bordelaise.

Divers 
 Colombier, nom de la tribune Est du Stade Raymond-Kopa à Angers.
 Colombier, station du métro de Rennes.

Voir aussi 
 
 
 
 Théâtre du Vieux-Colombier, salle de spectacles française située dans le  de Paris.
 Le Vieux Colombier, club de jazz des années 1950

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France